L'Esiliiga est le championnat de deuxième division organisé par la Fédération d'Estonie de football. Depuis 2005, 10 équipes participent à la compétition.

L'Esiliiga commence à partir du mois d'avril et se termine début novembre. Beaucoup de clubs de Meistriliiga ont leur équipe réserve qui dispute Esiliiga, mais aucune de ces réserves ne peut obtenir la promotion, selon les règles fixées par la Fédération. Toutes les équipes affrontent leurs adversaires 4 fois, 2 fois à domicile et 2 fois à l'extérieur. 

Le champion -si ce n'est pas une équipe réserve- est automatiquement promu en Meistriliiga. Si c'est une équipe réserve, c'est le club classé  qui rejoint l'élite. Le dauphin est quant à lui qualifié pour un barrage face au  de Meistriliiga, pour déterminer le dernier club participant au championnat de première division la saison suivante.

Histoire

Palmarès

Notes et références 

Football D2
Esiliiga
Estonie